Верхнеудинское кооперативное товарищество «Экономия» — один из крупнейших кооперативов Сибири и Забайкалья в начале XX века.

История 
В 1913 году по инициативе рабочего верхнеудинского железнодорожного депо Г. И. Камынина было организовано всесословное кооперативное общество «Экономия». В 1921 году управляющим кооператива был Г. И. Камынин.

Городские общества потребителей «Экономия» открылись в Троицкосавске, Мысовске, Баргузине и Петровск-Заводске.

К 1917 году «Экономия» владела сетью магазинов и лавок в Верхнеудинске и пригородах. Были открыты агентства за границей: в Маймачене и Урге (Монголия), в Тяньзине, Харбине и Шанхае (Китай). Кооператив вёл культурно-просветительную работу. 6 августа 1918 года товарищество открыло амбулаторию для своих членов.

В январе 1914 года в Верхнеудинске по инициативе потребительского общества «Экономия» на съезде кооператоров Западного Забайкалья было создано Прибайкальское торгово-промышленное товарищество кооперативов («Прибайкалсоюз») — орган управления кооперативами.

Во время Первой мировой войны при магазинах Верхнеудинского общества потребителей «Экономия» (на Базарной площади в доме наследников Фролова и на углу Кяхтинской и Железнодорожных улиц в доме Белова) был открыт городской склад продуктов первой необходимости. Их продажа производилась по заготовительной стоимости с начислением не более 5 % для возмещения обществу «Экономия» расходов по найму служащих, помещений, усушки, утряски продуктов. Помещение под склады Городская управа выделила бесплатно.

В конце 1916 года кооператив открыл хлебопекарню, позже приобрел крупчатовальцевую мельницу, кожевенно-хромовый, мыловаренный, лесопильный заводы, лесосеку в селе Ганзурино, рыбоконсервный завод в Посольском , молочную ферму и свиноферму в Верхнеудинске. В 1916 году кооператив открыл своё колбасное производство с целью «улучшения качества и цены».  Кооперативная колбаса появилась в продаже в феврале 1917 года «Это сразу сбавило цены в частных лавках на 20 коп. с фунта. Скоро частные производители вынуждены будут и качество улучшить вслед за кооперативом».

В конце 1918 года в Верхнеудинске был создан подпольный комитет РКП(б). В состав комитета входил Г. И. Камынин. В «Экономии» была создана подпольная ячейка большевиков. В подпольной работе принимали участие: член правления кооператива Г. Камынин, председатель правления кооператива Л. Непомнящий, члены правления Петров, М. Монойленко, Н. Изаксон, рабочие Н. Столбов, Калиниченко, П. Кычаков и другие. В конфектной фабрике Якушенков, Люба Мальвина, Янькова.

В 1923 году «Экономия» была преобразована в Единое Потребительское Общество «Единение».

Общественная деятельность 

Верхнеудинская «Экономия» всю прибыль от посторонних операций перечисляла в культурный фонд — на создание Народного дома, а затем и в пользу предполагаемого Народного университета Восточной Сибири.

В 1920—1922 годах «Экономия» и Прибайкалсоюз субсидировали работу Прибайкальского народного университета (ПНУ) ДВР.

Известные сотрудники 
 Вагжанов, Александр Петрович — работал сторожем в магазине Нижней Берёзовки.

Адреса в Улан-Удэ 
 ул. Ленина, 23 — дом Л. Самсоновича. В 1919 году в здании размещалось кооперативное общество «Экономия», работала подпольная большевистская организация. Памятник архитектуры.
 ул. Сотниковская, 3 — здание, где в магазине кооперативного общества «Экономия» работал председатель подпольного комитета большевиков Прибайкалья А. П. Вагжанов. Памятник истории.

Боны товарищества 
В 1921 году «Экономия» выпускала расчётные марки (боны) номиналом от 5 копеек до 10 рублей. На некоторых в центре ставилась круглая печать с надписью  «РСФСР Ганзуринские заводы».

См. также 
 Центросоюз

Примечания

Литература 
 Алексеева В. К. Кооперативное движение в Сибири (конец XIX – начало XX века). Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1993.
 Басаев Г. Д., Хуташкеева С. Д. Кооперативное движение в Западном Забайкалье накануне и в годы Первой мировой войны // Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30), стр. 105-109
 Г.М. Запорожченко  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.// Вестник Томского государственного университета. История. №1 (9), 2010, стр. 43-49
 Г.М. Запорожченко ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ГОРОДСКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 373. С. 88–91

Кооперативы
1913 год в Бурятии
Исчезнувшие компании Улан-Удэ
1920-е годы в Бурятии
Появились в 1913 году в России